EDAK steht für:
 Bahnhof Dahlerbrück (DS100-Code)
 Flugplatz Großenhain (ICAO-Code)

Abkürzung